Gaur steht für:

 Gaur, eine Rinderart in Südostasien
 Gaur (Bengalen), eine Ruinenstadt im westbengalischen Distrikt Malda
 Gaur (Nepal), ein Ort in Nepal
 Gaur (Fluss), ein Fluss in Schottland

und ist der Familienname folgender Personen:
 Arvind Gaur (अरविन्द गौड़; * 1963), indischer Regisseur
 Babulal Gaur (1930–2019), indischer Politiker
 Indra Angad-Gaur (* 1974), niederländische Florettfechterin